

Persone
 Alvin Sargent (1927-2019) – sceneggiatore statunitense
 Carl Sargent (1952-2018) – autore di giochi e parapsicologo britannico
 Charles Sprague Sargent (1841-1927) – botanico e militare statunitense
 Dick Sargent, nome d'arte di Richard Stanford Cox (1930-1994) – attore statunitense
 George L. Sargent (1863-1944) – regista statunitense
 Henry Sargent Codman (1864-1893) – architetto paesaggista statunitense
 Joanne Sargent (1948) – ex cestista canadese
 John Garibaldi Sargent (1860-1939) – politico e statistico statunitense
 John Sargent Pillsbury (1828-1901) – politico statunitense
 John Singer Sargent (1856-1925) – pittore statunitense
 Joseph Sargent, nome d'arte di Giuseppe Danielle Sorgente (1925-2014) – regista statunitense
 Josh Sargent (2000) – calciatore statunitense
 Malcolm Sargent (1895-1967) – direttore d'orchestra, organista e compositore britannico
 Thomas J. Sargent (1943) – economista statunitense, Premio Nobel nel 2011
 Wallace Sargent, citato a volte come Wal Sargent (1935-2012) – astronomo statunitense

Altro
 Sargent – comune dello Stato del Nebraska, negli Stati Uniti d'America
 Contea di Sargent, in inglese Sargent County – contea dello Stato del Dakota del Nord, negli Stati Uniti d'America
 11758 Sargent – asteroide della fascia principale